Pozzi ima više značenja:
 Pozzi, Chieti
 Pozzi, Perugia
 Pozzi, Rimini
 Pozzi, Verona